Ordet definition har flere betydninger eller specialiseringer:
 Definition
 Matematisk definition
 Dogmatisk definition
 Definition (programmeringssprog)
 Definition (dansk musikgruppe)